El término calabaza o calabazas puede referirse:

a la calabaza, el fruto de algunas especies de plantas;
al color calabaza;

Lugares 
a Calabazas (Valladolid), una localidad del municipio de Olmedo, en la provincia de Valladolid, comunidad autónoma de Castilla y León, España;
a Calabazas (San Sebastián), un barrio en el municipio de San Sebastián, Puerto Rico;
a Calabazas (Yabucoa),  un barrio en el municipio de Yabucoa, Puerto Rico.